Glenham bezeichnet

 Glenham (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 Glenham (New York), Ort in den Vereinigten Staaten
 Glenham (South Dakota), Ort in den Vereinigten Staaten
 Henry Glenham, 1667–1669 Bischof von St Asaph (Wales)